Resident (lat. für Statthalter, Gesandter) steht für:

 Resident (Nachrichtendienst), einen im Ausland tätigen Nachrichtendienstmitarbeiter
 Resident-DJ, Discjockey mit Vertrag
 Resident (Polen), Rechtsstatus
 resident (Magazin), Musikmagazin
 mehrere Motorradmodelle von Horex, siehe Horex#Glanzzeit_in_den_frühen_1950er-Jahren  
 Resident, Arzt in der Facharztausbildung, siehe Assistenzarzt #Osteuropa
 Resident, Vertreter der deutschen Kolonialverwaltung beim Herrscher eines afrikanischen Gebietes, siehe Residentur (Kolonialgeschichte)
 Resident, Berater einheimischer Herrscher in Britisch-Indien, siehe Residency (Britisch-Indien)
 Resident Engineer, in einem anderen Unternehmensbereich tätiger Mitarbeiter, siehe Verbindungsingenieur

The Resident steht für:

 The Resident (Film), britisch-US-amerikanischer Film von Antti Jokinen (2011) 
 The Resident, Originaltitel von Atlanta Medical, US-amerikanische Fernsehserie (seit 2018)

Siehe auch:

 The Residents, US-amerikanische Band
 Residenz